Олимпиодор (ок. 330 — после 286 г. до н. э.) — афинский полководец и архонт.

Олимиодор был архонтом в 294 г. до н. э. и в 293 г. до н. э. Успешно боролся против македонян.

Военные успехи 
В 301 году до н. э. освободил Элатею (Фокида) от войск царя Македонии Кассандра (который по договору раздела после Четвёртой войны диадохов получил во владение Элладу). В 288 году до н. э. Олимпиодор освободил Афины от македонян, а два года спустя изгнал из Пирея (порт Афин) македонского царя Антигона Гоната, а потом успешно отразил наступление македонских войск при Элевсине.

Увековечивание памяти 
Олимпиодору, в благодарность за деятельность против захватчиков, его современниками в Греции было установлено множество изображений: известны статуи в афинском акрополе и в Дельфах (дар жителей Элатеи), а также картина из Элевсина. Олимпиодор носил бороду, что нетипично для правителей того времени, но это было скорее всего выражением его антимакедонской политики (ведь бритьё бороды вошло в моду при Александре Македонском).

Портреты, дошедшие до нашего времени 
Из множества портретов Олимпиодора до нашего времени дошёл только один, который, по-видимому, является изображением полководца: в Кесарии Палестинской была обнаружена портретная герма римской эпохи с надписью «Олимпиодор». Эта герма была копией более древнего изображения, стиль которого относится к III в. до н. э., из чего был сделан вывод, что это, очевидно, портрет полководца Олимпиодора, поскольку другие личности этой эпохи с таким именем были слишком незначительны либо жили позднее, в V и VI вв. н. э., что не соответствует стилю портрета. Данное изображение хранится в одном из музеев г. Осло.

Примечания

Литература 
 Г. Хафнер «Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе» М., «Прогресс», 1984 г.

Архонты Афин
Военачальники Афин
Военачальники III века до н. э.